Vjazma () může znamenat:

 Vjazma (město) — město ve Smolenské oblasti v Rusku
 Vjazma (přítok Dněpru) — řeka ve Smolenské oblasti v Rusku, přítok Dněpru
 Vjazma (přítok Uvodi) — řeka v Ivanovské oblasti v Rusku, přítok Uvodi